Dimitrovgrad est le nom de trois villes européennes, nommées d'après le dirigeant communiste bulgare Gueorgui Dimitrov :

Dimitrovgrad, ville de l'oblast de Khaskovo
 Dimitrovgrad, obchtina de l'oblast de Khaskovo

Dimitrovgrad, ville de l'oblast d'Oulianovsk

Dimitrovgrad, ville du district de Pirot

Homonymie de toponyme